Estação Auditorio (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México
 Estação Auditorio (SITEUR) — estação do VLT de Guadalajara, México

Auditorio